Тундукой () — один из старинных чеченских тайпов, который входит в тукхум чеберлой. В родовом селе тайпа сохранился памятник легендарного чеченского война Халча. Однако от них остались только руины, на камнях которых сохранилось очень много петроглифов.

Топонимы 
Чеченский исследователь-краевед, педагог и народный поэт А. С. Сулейманов, в топонимике Чечни зафиксировал следующие названия связанные с тайпом Тӏундакхойн ахка (Тундакхойн ахка) «Тундахоев ущелье» — находится на западе от с. Макажа. Тӏундакхойн арие (Тундакхойн арие) «Тундакха равнина» — находится на северо-западе от Тундух, древний стадион для военных и спортивных игр. Тӏундакхойн тӏиехьие (Тундакхойн тиехие) «Тундакхойн за» — находится на севере от Тундух.

История 
Содержательные сведения из народного предания о правителях сел. Тундахой (тондухой) были записаны Н. С. Иваненковым. И. М. Саидову удалось уточнить и дополнить эти сведения. По этим данным в укрепленном сел. Тундахой (село состояло из каменных сооружений) в XVIII веке (10 поколений назад, как указывает Н. С. Иваненков) правил Эла Халч, сын Сарки, который объединил под своим началом чеберлоевцев.

Когда феодал из соседних народов пытался обложить чеберлоевцев данью, то Эла Халч отказался выполнить это требование, воскликнув; •Мы царского рода Ираклия!. Эла Халч Саркаев имел постоянную дружину из 63 человек и располагал правом военной поддержки со стороны подвластного поселения.

Благодаря этому он добился ряда побед над соседними князьями, изгнал иноземных насильников, но превратился в деспота над народом. Потомки Эла Халча, очевидно, унаследовали феодальные замашки своего предка, почему Шамиль и казнил из потомков Эла Халча Саркаева 15 человек — "за их знатное происхождение.

Халч вел свою родословную от Сурак-хана, происходившего из рода грузинского царя Ираклия. И. М. Саидов записал другое заявление Эла Халча, а именно; «Ни я, ни родственные мне князья отныне не платят никому дани. Мы можем дружить с любыми князьями только как равные». По преданию, деспот — Эла Халч Саркаев — жестоко угнетал подвластное население. Однажды он, наслаждаясь своей властью, заявил: «Кто сильнее меня? Бог только», и пустил коня вниз по некрутому Тундахойскому скату и разбился. Установленный ему крестообразный памятник и сегодня виден около бывшего сел. Тундахой. Чеберлоевские старики-информаторы говорят об Эла Халче без сожаления, так как он хотя и освободил народ от иноземных князей, но сам заступил на их место и стал деспотом. Место расположения княжеского замка и сейчас известно под названием «место, где стояли малые Калеки».

Примечания

Литература 
 
 

Чеченские тайпы